Дресвянка — село в Каменском районе Алтайского края. Входит в состав Столбовcкого сельсовета.

История 
Основано в 1676 году. В 1928 году состояло из 370 хозяйств, основное население — русские. Центр Дресвянского сельсовета Каменского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Алтайский край)